Виктор Бабеш (, ) — румынский физик, биолог, и один из первых микробиологов. Он внёс значимый вклад в изучение бешенства, лепры, дифтерии, туберкулёза, и других инфекционных заболеваний; сын Винсента Бабеша.

Университет имени Бабеша в Клуж-Напока и Университет медицины и фармацевтики имени Виктора Бабеша носят его имя.

Биография 
Виктор Бабеш родился в Вене (в то время, столице Австрийской империи) в семье румына из Баната Винченциу Бабеша и его жены Софии Гольдшнайдер. Он учился в Будапеште, затем в Вене, где он защитил свою докторскую в науке. Пораженный открытиями Пастера, он поехал в Париж, и работал сначала в лаборатории Пастера, а затем с Андре Корнилем.

В 1885 Бабеш открыл паразитическую спору клещей, названную Babesia (род Babesiidae), которая вызывает редкую и опасную группу заболевании называющихся  бабезиозы. В тот же год, он выпустил первый трактат по микробиологии в мире, Бактерии и их роль в гистопатологии инфекционных заболеваний, которую он написал в соавторстве с Корнилем.

Научные стремления Бабеша были обширными. Стал первым в истории ученым который доказал наличие туберкулёзной бациллы в моче заражённых пациентов. Он также открыл в нейронах, заражённых бешенством, клеточные включения, которые впоследствии были названы его именем  (тельца Бабеша — Негри).

Бабеш был одним из основателей сывороточной (крови) терапии, и был первым, кто ввёл вакцинацию от бешенства в Румынии.

Работал профессором Бухарестского университета патологии и микробиологии имени Карола Давилы. Совместно с К. Левадити изучал чуму и другие болезни.

Названные в его честь 
 Тельца Бабеша — Эрнста — метахроматические гранулы в цитоплазме грамположительных бактерий, таких как дифтерийная палочка.
 Тельца Бабеша — Негри — включения в зараженных бешенством нейронах
 Babesia — паразиты из отряда пироплазмид, возбудители бабезиоза

Выбранные печатные работы 
 Über Poliomyelitis anterior, 1877
 Ueber die selbständige combinirte Seiten- und Hinterstrangsclerose des Rückenmarks, [Virchows] Archiv für pathologische Anatomie und Physiologie und für klinische Medicin,Берлин, 1876
 Ueber einen im menschlichen Peritoneum gefundenen Nematoden, [Virchows] Archiv für pathologische Anatomie und Physiologie und für klinische Medicin, Berlin, volume LXXXI
 Studien über Safraninfärbung, 1881
 Bakterien des rothen Schweisses, 1881
 Eine experimentelle Studie über den Einfluss des Nervensystems auf die pathologischen Veränderungen der Haut, с Arthur von Irsay, Vierteljahresschrift für Dermatologie
 Les bactéries et leur rôle dans l’anatomie et l’histologie pathologiques des maladies infectieuses,1 volume and Atlas, Paris, F. Alcan, 1885
 Über isoliert färbbare Antheile von Bakterien, Zeitschrift für Hygiene, Leipzig, 1889, 5: 173-190
 Observations sur la morve, Archives de médecine experimentale et d’anatomie pathologique, 1891, 3:619-645
 Atlas der pathologischen Histologie des Nervensystems, Berlin, Hirschwald, 1892
 Untersuchungen über Koch's Kommabacillus, [Virchows] Archiv für pathologische Anatomie und Physiologie und für klinische Medicin, Berlin
 Untersuchungen über den Leprabazillus und über die Histologie der Lepra, Berlin, 1898
 Beobachtungen über Riesenzellen, Stuttgart, 1905
 Über die Notwendigkeit der AbVerfahrens der Wutbehandlungänderung des Pasteur'schen, Zeitschrift für Hygiene und Infektionskrankheiten, Leipzig, 1908, 58:401-412.

Примечания

Ссылки 
 
 http://www.biusante.parisdescartes.fr/sfhm/hsm/HSMx1974x008x003/HSMx1974x008x003x0549.pdf 

Паразитологи
Биологи Австрии
Медики Румынии
Медики Австрии
Члены Румынской академии
Сотрудники Института Пастера